Serrell peut désigner :
 Mathilde Serrell (1980-), journaliste française ;
 Orlando Serrell (1969-), personnalité américaine atteinte d'hypermnésie.